Engelshaar steht für:

 Kadaifi bzw. Kadayıf, ein süßes Gebäck aus dem balkanisch-levantinischen Raum
 Engelshaar (Pasta), eine sehr dünne italienische Pastaart, siehe Capelli d’angelo.
 eine andere Bezeichnung für Haareis
 filigranes Dekorationsmaterial aus feinem, meist silbern- oder goldglänzendem Draht
 fadenartige Agglomerationen aus Abrieb und Verunreinigungen bei der pneumatischen Förderung